Spaceman ("uomo dello spazio") si può riferire a:
 Astronauta

Cinema 
 Spaceman – supereroe immaginario protagonista di una serie di film di fantascienza giapponesi distribuiti tra il 1957 e il 1959.
Spaceman – film del 1997.

Letteratura 
 Spaceman – romanzo di fantascienza di Murray Leinster

Musica 
 A J. Spaceman – soprannome di Jason Pierce
 The Spaceman – soprannome di Ace Frehley
 Spacemen 3 – gruppo musicale inglese
 A Spaceman Came Travelling – singolo di Chris de Burgh del 1976
 Spaceman – singolo dei 4 Non Blondes del 1993
 Spaceman – singolo dei Babylon Zoo del 1996
 Spaceman – EP dei Verdena del 2001
 Spaceman – singolo dei The Killers del 2008
 Spaceman – singolo di Hardwell del 2012
 Spaceman – album di Ace Frehley del 2018
 Spaceman – singolo di Nick Jonas del 2021, dall'album Spaceman
 Spaceman – album di Nick Jonas del 2021
 Space Man – singolo di Sam Ryder del 2022